Humphreys kan som auktorsförkortning betyda:

 William F. Humphreys
 Edwin William Humphreys

Robotskapade auktorsförkortningar